Carlo Rovelli (né en 1956), physicien italien ;
 Luigi Rovelli (1850-1911), sculpteur et architecte italien ;
 Marie Rovelli, abbesse de l'abbaye de la Cambre au  ;
 Pietro Rovelli (1793-1838), violoniste et compositeur italien ;
 Thérèse Rovelli (1927-2023), écrivain et éditrice franco-suisse ;
 Willy Rovelli (né en 1980), comédien, humoriste, chroniqueur et présentateur français.

Voir aussi 
 Retable Rovelli, un tableau de Moretto da Brescia.